Kees Tol (acteur) (1982), Nederlands acteur en presentator
 Kees Tol (voetballer) (1987), Nederlands voetballer
 Kees Tol, bijnaam Pier Tol (1958), Nederlands voetballer
 Cees Tol (musicus) (1947-2018), Nederlands gitarist en songwriter